Alžběta Bavorská (1383 – 13. listopadu 1442), přezdívaná „Nádherná Beth“, byla sňatkem braniborskou kurfiřtkou.

Život 
Alžběta se narodila jako nejstarší dcera vévody Fridricha Bavorského a jeho druhé manželky Maddaleny Visconti. 18. září 1401 se asi v osmnácti letech provdala za o dvanáct let staršího Fridricha VI. Hohenzollerna, norimberského purkrabího, který byl v roce 1415 prohlášen braniborským kurfiřtem vládl jako „kurfiřt Fridrich I.“. Během manželovy dlouhé cesty do Itálie, Uherska a na kostnický koncil ho navzdory velkým politickým problémům, kterými v té době Braniborsko procházelo, moudře zastupovala.

Alžběta je přes svého třetího syna Albrechta III. předkem královské linie rodu Hohenzollernů.

Potomci 
Z téměř čtyřicetiletého manželství se narodilo deset dětí:

 Alžběta Braniborská (1403 – 31. října 1449)
 Cecílie Braniborská (1405 – 4. ledna 1449)
 Jan Braniborsko-Kulmbašský (1406 – 16. listopadu 1464)
 Markéta Braniborská (1410 – 27. července 1465)
 Magdalena Braniborská (1412 – 27. října 1454)
 Fridrich II. Braniborský (19. listopadu 1413 – 10. února 1471)
 Albrecht III. Achilles (9. listopadu 1414 – 11. března 1486)
 Žofie Braniborská (1417)
 Dorotea Braniborská (9. února 1420 – 19. ledna 1491)
 Fridrich Braniborský (1424 – 6. října 1463)

Vývod z předků

Reference

Externí odkazy 
 

Narození v roce 1383
Úmrtí 13. listopadu
Úmrtí v roce 1442
Úmrtí v Ansbachu
Wittelsbachové
Braniborské kurfiřtky
Ženy